

Patronymes 
 Olivia de Havilland (1916-2020), actrice américaine d'origine anglaise. 
 Sir Geoffrey de Havilland (1882-1965), ingénieur et pilote britannique, fondateur de «De Havilland Aircraft Cy».

Sociétés 
 De Havilland Aircraft Company, groupe aéronautique britannique.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais